Тем, ТЕМ — многозначный термин и аббревиатура:

 т. е. м. — аббревиатура «техническая единица массы».
 Тем — язык.
 Тем — народность.
  — древнеегипетская королева-консорт 11-й династии, жена фараона Ментухотепа II и мать Ментухотепа III.
 Тем — таджикистанское село Тем близ Хорога.

См. также 
  — многозначная аббревиатура.
  — значения.
 
  — аббревиатура латиницей.